Bahía Blanca es el nombre de:

 la ciudad de Bahía Blanca, en la provincia argentina de Buenos Aires;
 el Partido de Bahía Blanca, del que ésta es cabecera;
 la Bahía Blanca, formada por la desembocadura del Río Sauce Chico en el Océano Atlántico, que da nombre a la ciudad;
 el Gran Bahía Blanca, la conurbación de Bahía Blanca y sus localidades vecinas;
 Bahía Blanca, el título de una película de Jesús Franco estrenada en 1984;
 Bahía Blanca, el título de una película de Rodrigo Caprotti estrenada en 2021;
 la estación Bahía Blanca del Ferrocarril Roca, ubicada en la ciudad homónima;
 el ARA Bahía Blanca, buque de la Armada Argentina durante el  y comienzos del .